Hagiografies:
 Sant Antoni Abat, conegut com a «sant Antoni del porquet», monjo cristià dels segles  - IV
 Sant Antoni de Pàdua, teòleg i predicador catòlic dels segles XII - XIII originari de Lisboa
 Sant Antoni de Vílnius, màrtir a Vílnius al s. XIV
 Cels, Marcionil·la, Antoni, Anastasi i companys, màrtirs a Antioquia
 Geografia:
 Parròquia de Sant Antoni Abat, circumscripció eclesiàstica que abasta el terme municipal de sa Pobla
 Barranc de Sant Antoni, afluent de l'Ebre al Baix Ebre.
 Orografia:
 Sant Antoni Vell, muntanya de Camprodon (Ripollès)
 Cap de Sant Antoni, cap situat entre Dénia i Xàbia (País Valencià)
 Puig de Sant Antoni (Sant Jaume dels Domenys), muntanya de Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès)
 Puig de Sant Antoni (Albinyana), muntanya d'Albinyana (Baix Penedès)
 Turó de Sant Antoni, muntanya de Ripoll (Ripollès)
 Embassament de Sant Antoni o Pantà de Talarn, embassament de la Noguera Pallaresa a Catalunya
 Sant Antoni (Altafulla), muntanya de 91 metres d'Altafulla (Tarragonès)
 Illa de Sant Antoni, illa a l'extrem oriental del delta de l'Ebre, pertanyent al municipi de Deltebre (Baix Ebre)
 Platja de Sant Antoni, platja a la costa de Cullera (Ribera Baixa, País Valencià)
 Municipis:
 Sant Antoni Abat (Eivissa) o Sant Antoni de Portmany, municipi de l'illa d'Eivissa
 Sant Antoni de Vilamajor, municipi de la comarca del Vallès Oriental
 Sant Antoni de Benaixeve, municipi del País Valencià que es troba a la comarca del Camp de Túria
 Entitats de població:
 Sant Antoni (Eixample), barri de la ciutat de Barcelona
 Sant Antoni (Ripoll), nucli de població del municipi de Ripoll (Ripollès)
 Sant Antoni (la Seu d'Urgell), nucli de població del municipi de la Seu d'Urgell (Alt Urgell)
 Sant Antoni (Tortellà), nucli de població del municipi de Tortellà (la Garrotxa)
 Sant Antoni (la Seu d'Urgell), nucli de població del municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell)
 Sant Antoni (la Seu d'Urgell), barri de la Seu d'Urgell (Alt Urgell)
 Sant Antoni (Alacant), barri de la ciutat d'Alacant a l'Alacantí (València)
 Sant Antoni de Calonge, Sant Antoni de Mar a l'època en què fou municipi propi, nucli de població del municipi de Calonge (Baix Empordà)
 Edificis
 Vegeu església de Sant Antoni per als múltiples edificis amb aquest nom
 Pont de Sant Antoni de la Grella o Pont de Sispony, pont d'origen romànic
 Castell de Sant Antoni, castell del s. XVII al port de Fornells
 Mercat de Sant Antoni, mercat modernista al barri de Sant Antoni a Barcelona
 Mas de Sant Antoni, mas modernista a Cunit, Baix Penedès
 Miscel·lània:
 Porquet de Sant Antoni, crustaci isòpode terrestre, també conegut com a panerola
 Portal de Sant Antoni (Tarragona), porta de la muralla de Tarragona
 Lliri blanc o lliri de Sant Antoni, planta perenne de la família de les liliàcies
 Canonges Regulars de Sant Antoni, orde de tipus monàstic i militar, fundat el 1095 al sud de França
 Aurora de Cullera o l'Aurora de Sant Antoni, acte de les Festes Patronals de Cullera (Ribera Baixa)
 Estació de Sant Antoni, estació de la L2 del Metro de Barcelona situada sota la Ronda Sant Antoni
 Dominical de Sant Antoni, mercat de llibres vells que té lloc cada diumenge al Mercat de Sant Antoni
 Ronda de Sant Antoni, carrer que separa la Ciutat Vella de l'Eixample de Barcelona
 Rotllets de Sant Antoni, dolços que es mengen el 17 de gener quan se celebra la festa de sant Antoni Abat
 Festa de Sant Antoni d'Ascó
 Reserva marina del Cap de Sant Antoni, Reserva natural del litoral del País Valencià entre Xàbia i Dénia (Marina Alta)
 Restaurant Sant Antoni, restaurant de Premià de Dalt (Maresme)

Vegeu també 
 Sant Antoni de Pàdua (desambiguació)
 Església de Sant Antoni